Павел Тимофеевич Жуковский (1833—1900) — казанский городской архитектор, владелец кирпичных заводов, .

Биография 
Из обер-офицерских детей. Дворянин, чей род был занесён в 3-ю часть дворянской родословной книги Казанской губернии. Родной брат академика архитектуры А. Т. Жуковского. Казанский архитектор, владелец кирпичных заводов. Окончил Петербургское строительное училище (1854) со званием архитекторского помощника и правом на чин X класса. Работал в Казанской губернской строительной дорожной комиссии (1854—1866). Архитектор Казани (1856—1858). Старший городской архитектор (1858—1866).

С 1871 года — в отставке, занимался частной практикой.

Статский советник, кавалер орденов Св. Станислава 2-й степени и Св. Владимира 4-й степени.

Проекты и постройки 
 Церковь Илии Пророка в Ильинском. Перестройка, 1860.
 здание Казанской психиатрической больницы (совместно с А. Т. Жуковским и др.). Расширение и пристройки, с 1873.
 Здание Александровского детского приюта, 1889.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки